Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 57-es, továbbá 57A, 57Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 57-es busz (Budapest)
 57A busz (Budapest)megszűnt
 57Y busz (Budapest)megszűnt

 57-es busz (Komló)

 57-es busz (Salgótarján)

 57-es busz (Tatabánya)